Ветий Агорий (Vettius Agorius) може да се отнася за:

 Ветий Агорий Василий Маворций, римски консул 527 г.
 Ветий Агорий Претекстат, римски сенатор, преториански префект 384 г.

Вижте също 
 Ветии